Oosterbegraafplaats (Alphen aan den Rijn)
Oosterbegraafplaats (Amsterdam)
De Nieuwe Ooster (Amsterdam)
Algemene begraafplaats Andijk-Oost
Algemene Oosterbegraafplaats (Enschede)
Oosterbegraafplaats (Voorburg)
Oosterbegraafplaats (Zutphen)